Wenderoth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wenderoth (* 1965), deutscher Journalist und Autor
 Christian Carl Wenderoth (1777–1860), deutscher Theologe
 Erich Wenderoth (1896–1993), Mitherausgeber der Rheinischen Post
 Frederick August Wenderoth (1819–1884), deutschstämmiger Fotograf, Maler, Lithograf und Graveur

 Gerhard Wenderoth (1930–2002), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Nicole Wenderoth (* 1970), deutsche Sportwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Tim Wenderoth (* 1971), deutscher Autor